Deshler (Ohio)
Deshler (Nebraska)

Desambiguações de topônimos